In Azerbeidzjan:
Salyan (stad in Azerbeidzjan), de stad en
Salyan (district in Azerbeidzjan), het gelijknamige district
Salyan (dialect), het Noord-Azerbeidzjaanse dialect van de stad
In Nepal:
Salyan (stad in Nepal), de stad en
Salyan (district in Nepal), het gelijknamige district